Winterville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Winterville (Georgia)
 Winterville Plantation in Maine
 Winterville (Mississippi)
 Winterville (North Carolina)
 Winterville (Oregon)
 Winterville (Virginia)

Siehe auch:
 Wintersville